Le Cirque des horreurs (Circus of Horrors), film de Sidney Hayers (1960)
 Le Cirque des horreurs (Circus ga Kita), manga de Junji Itō (1998)